Инде́йки () — род курообразных из семейства фазановых, включающий два вида крупных птиц, которые водятся в лесах Мексики от центральных и восточных штатов США на юг до Гватемалы. Входит в трибу тетеревиных (Tetraonini) подсемейства фазанов (Phasianinae).

Общая характеристика 

Голова и передняя часть шеи голые, бородавчатые с мясистыми лопастями («бородавками») у основания верхней половинки клюва и на горле.

Некоторые перья передней части груди щетинистые. Третье маховое перо длиннее всех. Хвост 18-пёрый, широкий и может подниматься.

Плюсна длиннее среднего пальца с короткой, тупой шпорой.

Распространение 
Индейка (M. gallopavo) встречается в диком состоянии в лесах Северной Америки, по берегам Миссури и Миссисипи, где отличается значительной величиной (самцы весят до 8 кг).

Глазчатая индейка (M. ocellata) обитает в Центральной Америке.

Классификация 
Некоторыми авторами индейковые выделялись ранее в самостоятельное семейство , или . Кроме того, различали три вида индеек.

В настоящее время род индеек  включается в трибу Tetraonini и подразделяется на два вида:
 
 

Домашние индейки произошли от диких (M. gallopavo).

Генетика 
Кариотип: 80 хромосом (2n).

Молекулярная генетика
  нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 290 825 ().
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 30 615 ().

Бо́льшая часть депонированных последовательностей принадлежит индейке (M. gallopavo) — генетически наиболее изученному представителю данного подсемейства.

Геном: 1,31—1,68 пг (C-value). Полное секвенирование генома домашней индейки было завершено в 2010 году; при этом индейка стала третьим видом птиц (после курицы и зебровой амадины), для которого имеются физическая карта и сборка последовательности полного генома. Благодаря хорошему качеству сборки генома M. gallopavo, осуществлённой на хромосомном уровне, вид имеет важное значение в сравнительной геномике для выяснения эволюции птичьих геномов.

Примечания

См. также 
 Породы индеек
 Домашняя индейка
 Индейка
 Индюшатина

Литература

Ссылки 
 Таксономия индеек в базе данных Animal Diversity Web Университета Мичигана (США)
 Meleagridinae  в базе данных Faunaflora (Великобритания) 

 
Птицы Северной Америки